Qianxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianxi Xian (härad i Kina, Guizhou), 
 Qianxi Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Qianxi (socken i Kina), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar